Donnellson – villaggio statunitense in Illinois
Donnellson – comune statunitense in Iowa